Mangkubumi (Sadananya), een plaats in Indonesië
Mangkubumi (Mangkubumi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing